Petulanos är ett släkte av fiskar. Petulanos ingår i familjen Anostomidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Laxkarpar
Petulanos